Farhad Majidi – ex calciatore iraniano
 Farzad Majidi – ex calciatore iraniano
 Majid Majidi – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico iraniano